

Sciences et techniques 
 Amblyrhynchus cristatus hassi est une sous-espèce d'iguanes marins des Galapagos.
 Heteroconger hassi est un poisson, de la famille des Congridae.

Patronyme 

 Omar al-Hassi (~1958-), un homme d'État libyen, Premier ministre de 2014 à 2015 ;
 Omar Hassi (1976-), un footballeur international marocain ;
 Satu Hassi (1951-), une personnalité politique finlandaise, députée européenne pour la Ligue verte de 2004 à 2014.

Toponyme 
Hassi, , est un toponyme issu de l'arabe algérien (signifiant « puits »)

Algérie 
 El Hassi, une commune de la wilaya de Batna ;
 El Hassi, une commune de la wilaya de Relizane ; 
 Hassi Bahbah, une commune de la wilaya de Djelfa ;
 Hassi Beïda, une localité de la commune de Tabelbala de la wilaya de Béchar ;
 , une localité de la Wilaya d'Illizi et faisant partie de la commune de Bordj Omar Driss ;
 Hassi Ben Abdellah, une commune de la wilaya d'Ouargla ;
 Hassi Benhenia, une localité de la wilaya d'El Oued ;
 Hassi Ben Féréha, ancien nom de Ben Freha ;
 Hassi Ben Okba, une commune de la wilaya d'Oran ;
 Hassi Bounif, une commune de la wilaya d'Oran et qui englobe le hameau de Hassi ameur ;
 Hassi Dahou, une commune de la wilaya de Sidi Bel Abbès ;
 Hassi Delaa,  une commune de la wilaya de Laghouat ;
 Hassi El Ghella, une commune de la wilaya de Aïn Témouchent ;
 Hassi El Euch, une commune de la wilaya de Djelfa ;
 Hassi Fedoul, une commune de la wilaya de Djelfa ;
 Hassi Fehal, une commune de la wilaya de Ghardaïa ;
 Hassi Gara, une commune de la wilaya de Ghardaïa ;
  Hassi Inifel, fort situé sur la route d'El Menia à In Salah, un des lieux du roman L'Atlantide de Pierre Benoit
 Hassi Khalifa, une commune de la wilaya d'El Oued ;
 Hassi Mefsoukh, une commune de la wilaya d'Oran ;
 Hassi Mameche, une commune de la wilaya de Mostaganem ;
 Hassi Messaoud, une commune de la wilaya d'Ouargla ;
 Hassi R'Mel, une commune de la wilaya de Laghouat ;
 Hassi Zahana, une agglomération chef-lieu de commune de la wilaya de Sidi Bel Abbès ;

Libye 
 El Hassi, un lieu hydrographique situé dans le district de Ash Shatii ;
 Hassi Suisse, un lieu hydrographique ;

Maroc 
 Hassi Berkane, une commune rurale de la province de Nador, dans le Rif et la région de l'Oriental ;

Mauritanie 
 Hassi Abdallah, une commune située dans le département de Tintane ;
 Hassi Cheggar, une commune située dans le département de Sélibabi ;
 Hassi Ehl Ahmed Bechne, une commune située dans le département de Kobenni ;
 Hassi Etile, une commune située dans le département de Néma ;
 Hassi M'Hadi, une commune située dans le département de Timbedra ;

Pakistan 
 Hassi Bhidwālwāla Khu, un lieu habité situé dans le Pendjab ;

Sahara occidental 
 Hassi Nwifed, un lieu hydrographique ;

Tunisie 
 Hassi Amor, un village du sud-est, situé entre Médenine et Ben Gardane ;
 Hassi El Ferid, une ville de l'ouest;
 Hassi Jerbi, un village du sud-est.

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme